CSH steht für:
 Shanghai Airlines (ICAO-Code)
 Council for Secular Humanism
 Convoy Sun Hei SC
 Chambéry Savoie HB
 Cold Spring Harbor
 Complexity Science Hub Vienna
 Calciumsilicathydrat

CsH steht für:
 Caesiumhydrid

csh steht für:
 Unix-Shell, siehe Unix-Shell #Die C-Shell
 Asho Chin (ISO-639-3-Code), eine der Mizo-Kuki-Chin-Sprachen

Abkürzung